Die PABSA-Snooker-Amerikameisterschaft 2019 war ein Snookerturnier, das vom 30. Januar bis 3. Februar 2019 im Q Ball Snooker & Pool in Houston, Texas stattfand. Es war die erste Austragung der von der neu gegründeten Pan American Billiards and Snooker Association veranstalteten Amerikameisterschaft.

Amerikameister wurde der Brasilianer Igor Figueiredo, der das Finale mit 6:1 gegen Renat Denkha aus den Vereinigten Staaten gewann. Figueiredo qualifizierte sich damit für die Main-Tour-Spielzeiten 2019/20 und 2020/21. Das mit 99 Punkten höchste Break des Turniers spielte der amtierende US-Meister Ahmed Aly Elsayed in seinem Achtelfinalspiel gegen seinen Landsmann Blaine Barcus.

Modus 
Insgesamt meldeten 48 Spieler aus Bermuda, Kanada, Brasilien und den Vereinigten Staaten für das Turnier. Der US-Amerikaner Corey Deuel trat allerdings nicht an.

Die Spieler wurden in acht Gruppen mit je sechs Spielern eingeteilt, in denen sie im Round-Robin-Modus gegeneinander antraten. Die drei Bestplatzierten jeder Gruppe qualifizierten sich für die Finalrunde, die im K.-o.-System ausgespielt wurde, wobei die acht Gruppensieger ein Freilos erhielten.

Finalrunde

Runde der letzten 24 

|}

Achtelfinale bis Finale

Finale

Einzelnachweise

Weblinks 
 2019 Pan American Championship bei CueTracker.net

2019
Amerikameisterschaft
Billardturnier in den Vereinigten Staaten
Sportveranstaltung in Houston